F3 puede referirse a:
 Tornado F3, un avión de combate.
 Fórmula 3, una competición de monoplazas.
 Motorola FONE F3, teléfono móvil de 2006.
 F3 - Freestyle Football Federation, Página oficial de la federación internacional de fútbol freestyle.
 Tecla F3, una tecla de función del teclado del ordenador.
 F3 (automovilismo), una categoría de vehículos de competición.